Яци́на — українське прізвище, утворене від Яць — зменшеної форми імені Яків.

Носії 
 Яцина Василь Григорович (*1898 — †1921) — козак 4-ї гарматної бригади 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу
 Яцина Владислав Андрійович (1996—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році
 Яцина Євген Вікторович (*1989 — †2015) — український «кіборг» (старший солдат 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ)
 Яцина Йосип Михайлович (*1897 —†?) — депутат Верховної Ради СРСР першого скликання від Полтавської області УРСР
 Яцина Павло Анатолійович (*1969) — російський співак, лідер гурту «Красная плесень»

Примітки 

Прізвища